Sutor peut faire référence à : 
 June Sutor (1929-1990), cristallographe néo-zélandaise.
 Pierre Sutor (vers 1475 - 1537), théologien français.

 Sútor, un village de Slovaquie

 Neobatrachus sutor, une espèce d'amphibiens.
 Monochamus sutor, une espèce d'insectes.
 Sutor, ne supra crepidam, une locution latine.
 Sutor Montegranaro, un club italien de basket-ball.

Voir aussi 
 George Suttor (1774-1859), botaniste et agronome britannique.